Vaxdocka kan syfta på

 Naturtrogen avbildning av människa i full storlek, se Vaxkabinett
 Människoliknande vaxfigur använd i rituellt syfte, se Vaxbarn

Se även
 Vaxdockan - svensk film från 1962